Lorton-Radburn ist der Familienname folgender Personen:

 Justine Lorton-Radburn (* 1974), britische Fußballspielerin
 Jade Lorton-Radburn (* 1989), britische Fußballspielerin